Ortochile är ett släkte av tvåvingar. Ortochile ingår i familjen styltflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Styltflugor
Ortochile